Отаџбинска српска странка може бити:

 Отаџбинска српска странка (Црна Гора), политичка странка у Црној Гори, основана 2009. године
 Отаџбинска српска странка (Србија), бивша политичка странка у Србији